45-й чемпионат Европы по кёрлингу в группах «А» и «В» проходил с 15 по 23 ноября 2019 года в городе Хельсингборг (Швеция) с участием 26 мужских и 20 женских национальных сборных команд.

В мужском турнире чемпионом стала в 12-й раз в своей истории сборная Швеции (скип Никлас Эдин стал чемпионом Европы в 7-й раз), победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали выиграла сборная Шотландии.

В женском турнире чемпионом стала в 21-й раз в своей истории сборная Швеции (скип Анна Хассельборг стала чемпионкой Европы во 2-й раз и 2-й раз подряд), победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали выиграла сборная Швейцарии.

Предыдущие чемпионаты Европы, где одновременно чемпионами становились и мужская, и женская команды Швеции, были дважды — в  и  годах.

По итогам турнира 7 сильнейших мужских команд (не считая команду страны-хозяйки чемпионата мира Шотландии) квалифицировались для участия в ; 7 лучших женских команд также напрямую квалифицировались для участия в . Дополнительно путёвки на квалификационный турнир для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2020 (), который состоится в городе Лохья (Финляндия) в январе 2020, кроме мужской и женской команд страны-организатора Финляндии, получили две лучшие команды из группы A, не получившие прямую квалификацию, а также две лучшие команды из группы B (мужские команды: Англия, Польша, Россия, Чехия; женские команды: Италия, Норвегия, Турция, Эстония).

Чемпионат в группе «С» прошёл в городе Брашов (Румыния) с 13 по 17 апреля 2019 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в этом же году участвовали в турнирах группы «В». Среди мужчин первые два места заняли команды Франции и Болгарии, среди женщин — Белоруссии и Словакии.

Официальный хештег чемпионата: #ECC2019 .

Время начала матчей (в группах A и B) указано по UTC+1:00.

Мужчины

Группа A

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение)

 Проходят в плей-офф
 Квалифицированы на чемпионат мира 2020
 На чемпионате Европы 2020 переходят из группы A в группу B
 «W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

Команды Дании, Италии, Норвегии и Шотландии, имеющие по 5 побед, ранжированы между собой по количеству побед внутри этой группы команд: у Дании 2 победы (3 место); у Шотландии тоже 2 победы, но поражение от Дании (поэтому 4 место); у Италии 1 победа (5 место); у Норвегии тоже 1 победа, но поражение от Италии (6 место).

Сессия 1. 16 ноября, 9:00

Сессия 2. 16 ноября, 20:00

Сессия 3. 17 ноября, 14:00

Команде Норвегии после окончания матча было записано техническое поражение, так как во время матча Норвегия произвела замену игрока на второй позиции (Маркус Хёйберг) на запасного (Магнус Недреготтен), при этом запасной должен был, согласно правилам Всемирной федерации кёрлинга, взять щётку заменяемого им игрока, но он вышел и играл со своей щёткой. Во время матча дежурный судья, работавший на этом матче, не увидел в этом нарушения правил, но после матча главный судья чемпионата решил, что это было нарушение правил командой, наказываемое техническим поражением.

Сессия 4. 18 ноября, 8:00

Сессия 5. 18 ноября, 16:00

Довольно редкое явление даже для турниров с высокой конкуренцией участников — из 5 матчей этой сессии 3 закончились экстра-эндами.

Сессия 6. 19 ноября, 9:00

Сессия 7. 19 ноября, 19:00

Сессия 8. 20 ноября, 14:00 

Сессия 9. 21 ноября, 9:00

Плей-офф 

Полуфиналы. 21 ноября, 19:00

Матч за 3-е место. 22 ноября, 19:00

Финал. 23 ноября, 10:00

Группа B

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап

Подгруппа A 

Команды Финляндии и Испании, а также Венгрии и Болгарии ранжированы между собой по результатам личной встречи этих пар команд.

Подгруппа B 

Команды Белоруссии, Латвии и Франции при равенстве общего количества побед (4 победы) и равенстве количества побед в этой группе команд (1 победа) ранжированы между собой по среднему значению предматчевых постановочных бросков в дом (): 3-е место Белоруссия (31,20 см), 4-е место Латвия (36,97 см), 5-е место Франция (58,06 см).
Команды Австрии, Литвы и Израиля при равенстве общего количества побед (1 победа) и равенстве количества побед в этой группе команд (1 победа) ранжированы между собой по среднему значению предматчевых постановочных бросков в дом (): 6-е место Австрия (54,34 см), 7-е место Литва (81,47 см), 8-е место Израиль (96,88 см).

 Проходят в плей-офф
 Проходят в квалификационные игры четырёх худших команд группы B, две из которых, с худшими результатами в этой квалификации, на чемпионате Европы 2020 переходят из группы B в группу C.

Квалификация за право остаться в группе B (Relegation Round) 
Сначала между собой в 1-м раунде встречаются команды, занявшие одинаковые из двух последних мест в подгруппах (7-е место подгруппы А с 7-м местом подгруппы В и 8-е место подгруппы А с 8-м местом подгруппы В). Победитель матча 7-х мест в 2020 году остаётся в группе В. Проигравший в матче 8-х мест выбывает в 2020 году в группу С. Проигравший в матче 7-х мест и победитель матча 8-х мест во 2-м раунде разыгрывают между собой вторую путёвку остаться в группе В; проигравший в этом матче также в 2020 году выбывает в группу С.

В чемпионате 2020 года в группу C выбывают команды Словакии и Израиля.

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 22 ноября, 9:00

Матч за 5-е место. 22 ноября, 19:00

Полуфиналы. 22 ноября, 19:00

Матч за 3-е место. 23 ноября, 12:00

Финал. 23 ноября, 12:00

Женщины

Группа A

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение)

 Проходят в плей-офф
 На чемпионате Европы 2020 переходят из группы A в группу B

Команды Дании, Норвегии и Эстонии при равенстве общего количества побед (2 победы) и равенстве количества побед в этой группе команд (1 победа) ранжированы между собой по среднему значению предматчевых постановочных бросков в дом (): 7-е место Дания (46,98 см), 8-е место Эстония (53,17 см), 9-е место Норвегия (89,63 см).
Команды Швейцарии и России, а также Швеции и Шотландии, набравшие одинаковое количество побед, ранжированы на 1—2 и 3—4 места по результатам личной встречи.

Сессия 1. 16 ноября, 15:00

Сессия 2. 17 ноября, 9:00

Сессия 3. 17 ноября, 19:00

Сессия 4. 18 ноября, 12:00

Сессия 5. 19 ноября, 20:00

Сессия 6. 19 ноября, 14:00

Сессия 7. 20 ноября, 9:00

Сессия 8. 20 ноября, 19:00

Сессия 9. 21 ноября, 14:00

Плей-офф 

Полуфиналы. 22 ноября, 14:00

Матч за 3-е место. 22 ноября, 19:00

Финал. 23 ноября, 15:00

Группа B

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение)

 Проходят в плей-офф
 На чемпионате Европы 2020 переходят из группы B в группу C

Плей-офф 

Полуфиналы. 22 ноября, 9:00

Матч за 3-е место. 23 ноября, 12:00

Финал. 23 ноября, 12:00

Группа C 
Чемпионат в группе «С» прошёл в городе Брашов (Румыния) с 13 по 17 апреля 2019 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в том же году будут участвовать в турнирах группы «В».

Время начала матчей указано по UTC+2.

Мужчины

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Матч 1 vs 2. 17 апреля, 9:00

Победитель выходит в турнир группы B с 1-го места. Проигравший проходит в матч за 2-е место.

Матч 3 vs 4. 17 апреля, 9:00

Победитель проходит в матч за 2-е место.

Матч за 2-е место. 17 апреля, 14:30

Победитель выходит в турнир группы B со 2-го места.

Классификация 

 Проходят в турнир группы B

Женщины

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Матч 1 vs 2. 17 апреля, 9:00

Победитель выходит в турнир группы B с 1-го места. Проигравший проходит в матч за 2-е место.

Матч 3 vs 4. 17 апреля, 9:00

Победитель проходит в матч за 2-е место.

Матч за 2-е место. 17 апреля, 14:30

Победитель выходит в турнир группы B со 2-го места.

Классификация 

 Проходят в турнир группы B

Общая итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира групп «A» и «B»
 Официальная страница результатов турнира группы «С»
 Мужской турнир групп «A» и «B» на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир групп «A» и «B» на сайте результатов и статистики WCF
 Мужской турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF
 Плейлист «Le Gruyère AOP European Curling Championships 2019» (полная запись матчей; 18 видео) на YouTube

Чемпионаты Европы по кёрлингу
2019 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Международные соревнования по кёрлингу в Румынии

Международные спортивные соревнования в Румынии
Спорт в Швеции в 2019 году
Спорт в Румынии в 2019 году
Апрель 2019 года
Ноябрь 2019 года
кёрлинг